Герман Гримм:
 Гримм, Герман Германович (1904—1959) — инженер-строитель, историк архитектуры и педагог, музейный деятель, доктор архитектуры (1946); сын архитектора Г. Д. Гримма.
 Гримм, Герман Давидович (1865—1942) — архитектор; сын архитектора Д. И. Гримма.
 Гримм, Герман Фридрих (1828—1901) — немецкий писатель, профессор истории искусства в Берлине; сын Вильгельма Гримма.